Cockburn är namnet på en skotsk klan och därmed ett traditionellt skotskt efternamn. Det ingår i geografiska namn.

Personer med efternamnet Cockburn

 Alexander Cockburn (1802–1880), brittisk jurist och politiker
 Alison Cockburn (1712–1794), skotsk poet
 Bruce Cockburn  (född 1945), kanadensisk gitarrist och singer/songwriter
 George Cockburn, 10:e baronet (1772–1853), brittisk sjömilitär
 
 Karen Cockburn (född 1979), kanadensisk gymnast
 Patrick Cockburn  (född 1950), irländsk journalist och författare
 Samuel Cockburn (1574–1621), skotsk militär i svensk tjänst
 William Cockburn (1902–1975), kanadensisk ishockeyspleare

Skotska efternamn